Металлургический район:

 Металлургический район (Кривой Рог)
 Металлургический район (Челябинск)